Потто.

Фамилия:
 Потто, Василий Александрович (1836—1911) — начальник штаба Кавказской армии, генерал-лейтенант, военный историк.
 Потто, Луи — французский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908.

Другие значения:
 Потто или Обыкновенный потто — вид приматов семейства лориевых.

См. также 
 Пото